20/25TP - проект польського важкого танка масою від 20 до 25 тонн, який так і не був реалізований. Створювався під керівництвом Технічного Дослідницького Бюро Броньованих Зброй та Комітету з Оборони та Постачання. Керівником групи розробників, ймовірно, був Януш Магнускій ().

Характеристики 
Відомо, що середні розміри запланованого танка були 7,3 м 2,6 2,8. Він, за задумом інженерів, долав рови глибиною 2,5 м та броди глибиною 1,2 м. Екіпаж становив 6 осіб. Для подальшого розвитку PZInż. переглянула два проекти:

 Танк міг бути оснащений потужною 75-мм гарматою Bofors, але броня становила б трохи більше 35 мм. Оснащувався б також двома кулеметами Ckm wz.30 . Імовірна маса склала б від 20 до 22 тонн, а потужність бензинового двигуна - 300 к.с. Швидкість дорогою становила б 45 км/год, але в пересіченої місцевості — 25 км/ч.
 Танк міг бути оснащений слабкою 40-мм зенітною зброєю Bofors, але це компенсувалося б товстою бронею до 50 мм. Оснащувався б також двома кулеметами Ckm wz.30 . Маса становила б від 23 до 25 тонн, а потужність бензинового двигуна – 500 к.с. Швидкісні характеристики залишалися тими самими.

Дослідницьке Бюро зупинилося першому варіанті з потужною гарматою, проте на початок війни навіть пробний екземпляр зірвалася випустити. Макет танка був знищений, а з ним і ідея створення польського важкого танка.

У масовій культурі

У іграх 
По опису танк підходить під середній танк польщі у грі World of Tanks у якій є під назвою 25TP Krust II,який є звичайним танком 5 рівня.

Джерела 

 Mała Encyklopedia Wojskowa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wyd. I, W-wa 1967, T. I, str. 152
 Nowa Technika Wojskowa 9/2006
Танки Польщі
Середні танки
Важкі танки
Дослідні танки і прототипи